Bulbo puede hacer referencia a:
 El bulbo; en electrónica, dispositivo de control de flujo de corriente eléctrica.
 El bulbo; en algunos vegetales, órgano subterráneo de almacenamiento de nutrientes.

Asimismo, en anatomía, puede referirse a las siguientes estructuras biológicas:
 El bulbo raquídeo o médula oblonga; el más bajo de los tres segmentos del tronco cerebral.
 Los bulbos capilares o bulbos pilosos; la parte de la piel de los animales que da crecimiento al pelo o vello.
 El bulbo olfatorio, órgano ubicado en la parte anterior del cerebro.
 El bulbo vestibulovaginal, órganos cilindroideos eréctiles situados bajo la membrana mucosa, uno a cada lado del vestíbulo vaginal.

Además, puede hacer referencia a:
 El bulbo galáctico; en astronomía, la componente central elipsoidal de las galaxias espirales.